

Geografia
 Baia Vajda – insenatura lungo la costa settentrionale russa, nel mare di Barents

Persone
 Anna Vajda (1984) – ex cestista ungherese
 Árpád Vajda (1896-1967) – scacchista ungherese
 Attila Vajda (1983) – canoista ungherese
 Ernest Vajda, nato Erno Vajda (1886-1954) – commediografo, romanziere e sceneggiatore ungherese naturalizzato statunitense
 János Vajda (1949) – compositore ungherese
 Ladislao Vajda, nato László Vajda Weisz (1906-1965) – regista, sceneggiatore e montatore ungherese
 Marián Vajda (1965) – allenatore di tennis ed ex tennista cecoslovacco